

Toponyme 
 Lélex est une commune de l'Ain, située dans le Pays de Gex.

Mythologie 
Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Lélex, roi autochtone de Laconie ;
 Lélex fils de Poséidon, roi de Mégare ;
 Lélex, roi de Leucade ;
 Lélex, héros de Naryx en Locride.

Homonymie de toponyme